Torhäuser bezeichnet

 in Hannover: Torhäuser im Georgengarten, denkmalgeschützte Villenanlage in den Herrenhäuser Gärten
 in Leipzig: Torhäuser Leipziger Tor
 in Ludwigsburg: Ludwigsburger Torhäuser
 in Münster in Westfalen: Torhäuser am Neutor